Гелиболу:

 Гелиболу — город в Турции, старое название — Галлиполи.
 Галлипольский полуостров — полуостров между Саросским заливом Эгейского моря и проливом Дарданеллы.
 «Галлиполи» — фильм 1981 года.
 Галлиполи — коммуна в Италии.